Mustang je divoký kůň žijící na západě a jihozápadě USA.

Může také označovat:

Letectví 
 North American P-51 Mustang – americký stíhací letoun z druhé světové války
 North American P-82 Twin Mustang – americký stíhací letoun z doby těsně po druhé světové válce
 Cessna Citation Mustang – malý proudový letoun pro manažery od firmy Cessna
 Mustang Aeronautics Midget Mustang – jednomístný sportovní letoun
 Mustang Aeronautics Mustang II – dvoumístný sportovní letoun

Motorismus 
 Ford Mustang – automobil
 Jawa Mustang 23A – motocykl

Sídla 
 Mustang (Oklahoma) – předměstí Oklahoma City
 Mustang (Texas) – město v Texasu
 Mustang (království) – malé království v Nepálu
 Mustang Ranch – nevěstinec v Nevadě

Ostatní 
 Fender Mustang – elektrická kytara od firmy Fender
 Mustang (džíny) – německý výrobce džínů
 Mustang (nakladatelství) – české nakladatelství
 Mustangové (skupina) – česká hudební skupina
 Mustangové (film) – americký film z roku 1961
 Země mustangů – americký film z roku 1976

Externí odkazy